Stacja Warszawa – film polski z 2013
 Stacja Warszawa – singel zespołu Lady Pank